Харданг-Оттох  ()  — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Харданг-Оттох — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 68°30' с. ш. 134°55' в. д..
 Харданг-Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°28' с. ш. 120°13' в. д..
 Харданг-Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 65°22' с. ш. 146°45' в. д..

Примечания

См. также 
 Оттох